Vizcarrondo ist der Familienname folgender Personen:
 Julio Vizcarrondo (1829–1889), puerto-ricanischer Politiker und Journalist
 Leocadio Vizcarrondo (1906–1993), puerto-ricanischer Musiker, Arrangeur und Komponist
 Oswaldo Vizcarrondo (* 1984), venezolanischer Fußballspieler